Samos kan syfta på:

Grekland
 Samos – ö
 Nomós Sámou – en tidigare perfektur 
 Samos (perifereiakí enótita) – en regiondel 
 Dimos Samos – en tidigare kommun
 Dimos Västra Samos – en kommun
 Dimos Östra Samos – en kommun
 Sámos (prefekturhuvudort i Grekland) – en ort
 Samos internationella flygplats – en flygplats

Spanien 
 Samos (kommun) – kommun i Spanien
 Samos (kommunhuvudort) – kommunens huvudort